Амаде́ус ( — «возлюбленный Бога», «любящий Бога») — личное мужское имя; то же, что , . 

 «Амадеус-квартет» — британский струнный квартет, существовавший в 1947—1987 годах и названный в честь В.-А. Моцарта. 
 Рамбо Амадеус (наст. имя Антоние Пушич, род. 1963) — черногорский джаз-музыкант.
 Амадеус (наст. имя Амедео Умберто Рита Себастьяни, род. 1962) — итальянский шоумен и телеведущий.
  — аналитический центр Марокко, основанный в 2008 году. 
 Amadeus — глобальная дистрибьюторская система, основанная в 1987 году.

См. также